Уинтън Руфър е новозеландски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 22 мача за националния отбор на Нова Зеландия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Новозеландски футболисти
Футболисти на Норич Сити
Футболисти на Вердер Бремен
Родени в Уелингтън